Lago d'Averno – lago vulcanico nel comune di Pozzuoli
 Averno – ingresso per gli inferi nella mitologia latina
 L'inferno nella Divina Commedia di Dante Alighieri
 Il ring name del wrestler Renato Ruiz.